The Galloping Ghost steht für:

 The Galloping Ghost (1931), US-amerikanischer Spielfilm von B. Reeves Eason 
 The Galloping Ghost, Spitzname von Red Grange (1903–1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 The Galloping Ghost, ein Rennflugzeug, siehe Reno-Air-Race-Flugzeugunglück 2011